Le Baiser de minuit, film américain de Norman Taurog (1949)
 Le Baiser de minuit, téléfilm américain de Bradford May (2008)